Мелье́с () — французская фамилия. Известные носители:

 Мельес, Гастон (1852—1915) — французский предприниматель, режиссёр; брат Жоржа Мельеса.
 Мельес, Жорж (1861—1938) — французский предприниматель, режиссёр, один из основоположников мирового кинематографа.